США вперше взяли участь на літніх Олімпійських іграх 1896 року, а на зимових Олімпійських іграх 1924 року. США завоювали найбільшу кількість медалей за всю історію Олімпійських ігор.

Медалі

Медалі на Літніх іграх 

     Господар

Медалі на Зимових іграх 
     Господар

Медалі за літніми видами спорту 
     Найбільше медалей у виді спорту

Медалі за зимовими видами спорту 
     Найбільше медалей у виді спорту

*Загальна кількість медалей враховує дві медалі — одну срібну та одну бронзову — отримані в хокеї та фігурному катанні на Літніх Олімпійських іграх 1920. Ці медалі включені до загальної кількості медалей на Літніх іграх і до загальної кількості медалей із зимових видів спорту. З цієї причини загальна кількість для Літніх та Зимових ігор не збігаються з результатами для літніх і зимових видів спорту.

Джерела 

 Статистика на Sports-reference.com  
 США на офіційному сайті Олімпійського руху  

Спорт у США